Гіпоте́нзія (від  — під, внизу та  — напруга), або Гіпотонія — медичний термін, який може позначати:

 зменшену напругу чи тонус м'яза чи органа;
 знижений тиск усередині порожнистих утворень організму;
 стан, що відзначається патологічно низьким кров'яним тиском.
 частку назви хвороби «нейроциркуляторна гіпотензія» (також ще «нейроциркуляторна дистонія з ваго-інсулярними кризами», «гіпотонічна хвороба») для клінічного перебігу якої характерним є зниження артеріального тиску.

Примітки

Див. також 
 Артеріальна гіпотензія
 Гіпертонія

Посилання 
 ГІПОТЕНЗІЯ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНА 

Патологічна фізіологія
Медична термінологія